IMH ist die Abkürzung für:

 intramurales Hämatom, siehe Aortendissektion
 Internationale Medienhilfe

Abkürzung